Wyssozki (russ. , translit. Vysockij) ist der Familienname folgender Personen: 
 Grigori Nikolajewitsch Wyssozki (1865–1940), russischer bzw. sowjetischer Geograph
 Igor Jakowlewitsch Wyssozki (* 1953), russischer Boxer
 Jewgeni Wassiljewitsch Wyssozki (1947–2011), russischer Generaloberst
 Kusma Demidowitsch Wyssozki (1911–1940), sowjetischer Offizier
 Oleksandr Wyssozkyj (russ. Alexander Wassiljewitsch Wyssozki; 1857–1887), ukrainischer Naturforscher 

Andere Namensgebungen:
 Wyssozki-Kloster, russisch-orthodoxes Kloster des 14. Jahrhunderts in der Nähe von Moskau

Siehe auch:
 Vyssotsky
 Wysocki
 Wissotzky
 Wisotzki